Osoby o tym nazwisku:
 Irena Krępeć – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Jerzy Krępeć – polski inżynier, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata